Zalmoxis (mythologie), een godheid in de Thracische mythologie

Vernoemd
Zalmoxis (geslacht), een geslacht van hooiwagens uit de familie Zalmoxioidae

Persoon
Zalmoxis (persoon), Dacische koning uit de 5e eeuw v. Chr.